А́ртур () — англійське та шотландське прізвище, пов'язане з аналогічним чоловічим ім'ям кельтського походження.

Відомі носії 
 Беатрис Артур (; 1922—2009) — американська акторка.
 Даррелл Артур (;  1988) — американський баскетболіст.
 Джеймс Артур (;  1988) — британський співак і музикант.
 Джин Артур (, уроджена — Ґле́діс Джорджіа́на Ґрін, ; 1900—1991) — американська акторка.
 Джозеф Чарлз Артур (; 1850—1942) — американський ботанік та міколог.
 Джон Артур (, 1929—2005) — південноафриканський боксер, олімпійський медаліст (1948).
 Оуен Артур (;  1949) — прем'єр-міністр Барбадосу в 1994—2008 роках.
 Фред Артур (;  1961) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Честер Алан Артур (; 1829—1886) — американський політик, 21-й президент США.

Інше 
 Клан Артур (, ) — він же: МакАртур — один з найдавніших шотландських кланів.

Див. також 
 Макартур